August Riemann (Blankenhain, Turíngia, 1772 - Weimar, 1826) compositor alemany
 Fritz Riemann (Weistritz, Prússia, 1859 – Erfurt, 1932), jugador d'escacs alemany
 Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, Hannover, 1826 – Selesca, 1866), matemàtic alemany
 Hugo Riemann (Grossmehrla, Schwarzburg-Sonderhausen, 1849 - 1919), teòric musical i compositor alemany